Schopfloch peut faire référence à :
 Schopfloch, une commune allemande de l'arrondissement de Freudenstadt, en Bade-Wurtemberg ;
 Schopfloch, un bourg allemand de l'arrondissement d'Ansbach, en Bavière.